Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Monte-Carlo Rolex Masters 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. April 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 108 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin